Курган Костюшко () — название нескольких искусственных холмов в различных польских населённых пунктах, созданных в память польского национального героя Тадеуша Костюшко.

 Курган Костюшко (Краков) — курган в Кракове;
 Курган Костюшко (Олькуш) — курган в Олькуше;
 Курган Костюшко (Поланец) — курган в Поланце;
 Курган Костюшко (Тарногруд) — курган в Тарногруде;
 Курган Костюшко (Уханька) — курган в Уханьке;
 Курган Костюшко (Яновички) — курган в Яновичках.